Plusieurs voies publiques, en Ukraine, sont baptisées du nom de Stepan Bandera (1909-1959), figure du nationalisme ukrainien, ayant à la fois collaboré et été fait prisonnier des Nazis, puis tué par un assassin KGB, leader de l'Organisation des nationalistes ukrainiens et fondateurs de l'Armée insurrectionnelle ukrainienne :
 Rue Stepan-Bandera, à Chepetivka, ville de l'oblast de Khmelnitski.
 Rue Stepan-Bandera, à Ivano-Frankivsk, capitale administrative de l'oblast d'Ivano-Frankivsk.
 Rue Stepan-Bandera, à Iziaslav, ville de l'oblast de Khmelnitski.
 Rue Stepan-Bandera, à Khmelnitski, capitale administrative de l'oblast de Khmelnitski.
 Rue Stepan-Bandera, à Kolomyia, ville de l'oblast d'Ivano-Frankivsk.
 Rue Stepan-Bandera, à Loutsk, capitale administrative de l'oblast de Volhynie.
 Rue Stepan-Bandera, à Lviv, capitale administrative de l'oblast de Lviv.
 Rue Stepan-Bandera, à Rivne, capitale administrative de l'oblast de Rivne.
 Perspective Stepan-Bandera, à Kiev, capitale de l'Ukraine.
 Perspective Stepan-Bandera, à Ternopil, capitale administrative de l'oblast de Ternopil.

Sources 
 

Stepan-Bandera